C3 (cabaret), een Nederlandse gelegenheidscabaretgroep
Citroën C3, een automodel
Stichting C3, een stichting die scheikunde promoot onder jongeren
C-3, een explosief 
VIA C3, een x86 processor 
C3-fotosynthese,
C3 (Moustiers-Sainte-Marie), een weg in de Franse gemeente Moustiers-Sainte-Marie
C3, een astrofysische grootheid
C3, de buslijn tussen Ede en Wageningen via WUR